Jakov (mlađi) Alfejev jedan je od Isusovih dvanaest apostola.

Životopis 

Njega se naziva Jakov mlađi, kako bi ga se razlikovalo od Jakova Zebedejeva (starijeg), također apostola. U Novom zavjetu spominje se u popisu apostola: "ovo su imena dvanaestorice: Šimun, zvani Petar, i njegov brat Andrija; Jakov Zebedejev (stariji) i brat mu Ivan; Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov (mlađi) Alfejev i Juda Tadej; Šimun Kanaanac (Kananej) i Juda Iskariotski (Iškanotski), koji ga izdade" (Mt 10,2-4). 

U Novom zavjetu tri puta se spominje i Jakov Mlađi (Mk 15,40; 16,1; Mt 27,56). Moguće je, da se radi o istoj osobi, ali se ne zna točno. Sveti Pavao u Poslanici Galaćanima spominje ga kao jednu od najuglednijih ličnosti prve Crkve, dok se u Djelima apostolskim ističe kao jeruzalemski biskup. 

Prema tradiciji umro je mučeničkom smrću u Jeruzalemu pribijanjem na križ oko 62. godine, nakon što je naviještao Evanđelje. Njegov simbol na slikama je pila, jer se smatra da mu je nakon smrti tijelo prepiljeno. Spomendan mu je 3. svibnja zajedno sa sv. Filipom. U Hrvatskoj postoji mjesto Sveti Filip i Jakov, u kojem se nalazila istoimena crkva iz 13. stoljeća.

Izvori 

Biblijski likovi
Sveci